Auguste Nélaton – chirurgo francese
 Étienne Moreau-Nélaton – pittore e scrittore francese
 Rue Nélaton – via del XV arrondissement di Parigi